Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Sony Open Tennis 2013 der Damen. Für das Turnier der Kategorie Premier Mandatory qualifizieren sich 12 Spielerinnen, welche in zwei Runden ausgemacht werden. Insgesamt nehmen 48 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 18. und 19. März 2013 stattfindet.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage
 

Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)
WTA Tour 2013